Det danske stelnummersystem for cykler er et særligt system i Danmark for mærkning af cykler indført i 1942 med krav om, at alle cykelstel i landet skal mærkes med en unik kode. Koden er en kombination af bogstaver og tal og er typisk indhugget i cykelstellet.

Loven gjorde det i 1948 ulovligt at sælge cykelstel i Danmark uden en korrekt mærkning i form af et stelnummer. Cykler, som sælges på politiets egne auktioner, er undtaget herfra. Med baggrund i dette, udbetaler danske forsikringsselskaber i dag ikke erstatning for stjålne cykler, hvor der ikke er korrekt påført stelnummer.

Placering af stelnummeret 
Stelnummeret skal som udgangspunkt placeres på enten sadelrøret eller kronrøret, men kan dog, hvis stellets materiale gør, at det ikke kan indhugges i sadelrøret, placeres på kranken. I særlige tilfælde kan stelnummeret, med rigspolitichefens tilladelse, påføres på andre måder og steder. Tal og bogstaver i stelnummeret skal som udgangspunkt være henholdsvis mindst 6 og 8 millimeter høje, og bogstaver skal altid være højere end tal. Igen kan rigspolitichefen dog tillade en afvigelse.

Stelnummerets form 
Stelnummeret består af tre elementer: Et mærke tildelt fabrikanter eller importører af cykelstel (fabrikantmærke), et fabrikationsnummer (serienummer) og et årstalsmærke, der som oftest anbringes samlet i denne rækkefølge:

Det første element er fabrikantmærket, se tabellen nedenfor. Hvis fabrikantmærket starter med W, betyder det, at stellet er importeret fra udlandet. Det næste element er fabrikationsnummeret, der svarer til et serienummer, men som skal være være fortløbende i fabrikationsåret. Det kan bestå af et vilkårligt antal cifre. Det sidste element er årstalsmærket, der bruges til at angive stellets produktionsår, se tabellen nedenfor.

Generelt gælder det dog for brugen af bogstaver, at:
 I ikke bruges, da det kan forveksles med 1 (et-tal).
 O ikke bruges, da det kan forveksles med 0 (nul).
 Q efter 1956 ikke bruges, da det kan forveksles med 0 (nul).
 Y ikke bruges, da det kan forveksles med V.
 W anvendes ofte som forbogstav for importerede stel, samt for ældre Raleigh (WN, WAR).

I eksemplerne ovenfor er den første cykel en cykel importeret af FDB, med serienummeret 1234 og produceret i enten 1963, 1984 eller 2005. Den anden cykel, er en SCO-cykel, med serienummeret 57 og lavet i 1942, 1964, 1985 eller 2006.

Fabrikantmærke 
Følgende tabel viser en række eksempler på anvendte fabrikantmærker. Oversigten er ikke udtømmende.

1: På trods af at I generelt ikke anvendes i fabrikantmærket, er der fabrikanter med I i deres fabrikantmærke

2: På trods af at W generelt ikke anvendes i fabrikantmærket, er der fabrikanter med W i deres fabrikantmærke - her bruges W for at markere import af cykel/stel.

Årstalsmærkning

Referencer

Eksterne henvisninger 
Lov om Mærkning af Cykelstel m.v. med henvisninger til senere ændringer på Retsinformation

Stelnummersystem for cykler
Identifikationssystemer
Cykling